La Chapelle-Gauthier ist der Name von zwei Gemeinden in Frankreich:

* La Chapelle-Gauthier (Eure), Département Eure
 La Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne